Сао Томе и Принципе се први пут појавили на Олимпијским играма 1996. године и од тада Сао Томе и Принципе нису пропустили ниједне наредне Летње олимпијске игре.

На Зимске олимпијске игре Сао Томе и Принципе никада нису слали своје представнике. Представници Сао Томе и Принципе закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу нису освојили ниједну олимпијску медаљу.

Национални олимпијски комитет Сао Томе и Принципе (-{Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe}-) је основан 1979. а признат од стране МОКа 1993. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

 
Државе на Олимпијским играма